Bitwa pod Temesvárem - bitwa stoczona w 1514 roku w czasie powstania Dozsy
 Oblężenie Temeszwaru - bitwa stoczona w 1552 roku w czasie tureckiego oblężenia
 Bitwa pod Temeszwarem – bitwa stoczona w 1849 roku w czasie powstania węgierskiego